Rolf Henniger ist der Name folgender Personen:

* Rolf Henniger (Schauspieler) (1925–2015), deutscher Schauspieler
Rolf Henniger (Maueropfer) (1941–1968), deutscher Soldat und Todesopfer an der Berliner Mauer